Бураковський Андрій Омелянович (1909 — ? після 1945) — секретар Полтавського обкому КП(б)У, 1-й секретар Ленінського районного комітету КП(б)У міста Полтави.
 Бураковський Ігор Валентинович — доктор економічних наук, професор.
 Бураковський Олександр Залманович — український письменник та політик.
 Роберт Бураковський — шведський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника.